Chase Foster Ealey, född 20 juli 1994, är en amerikansk kulstötare.

Karriär
I mars 2022 vid inomhus-VM tog Ealey silver i kultävlingen och tangerade det nordamerikanska inomhusrekordet med en stöt på 20,21 meter. I juni 2022 tog Ealey guld vid amerikanska mästerskapen i Eugene efter en stöt på 20,51 meter. Det var en ökning med 38 centimeter på hennes personbästa, ett nytt mästerskapsrekord och världsårsbästa samt den näst längsta stöten genom tiderna av en amerikan efter Michelle Carter. I juli 2022 vid VM i Eugene tog Ealey guld i kultävlingen efter en stöt på 20,49 meter och blev då den första amerikanska kvinnan att vinna ett VM-guld i kula.

Tävlingar

Internationella

Nationella

Amerikanska friidrottsmästerskapen (utomhus):
2019:  – Kulstötning (19,56 meter, Des Moines)
2022:  – Kulstötning (20,51 meter, Eugene)

Amerikanska friidrottsmästerskapen (inomhus):
2019:  – Kulstötning (18,62 meter, New York)
2020:  – Kulstötning (18,99 meter, Albuquerque)
2022:  – Kulstötning (19,10 meter, Spokane)

Personliga rekord

Utomhus
 Kulstötning – 20,51 m (Eugene, 26 juni 2022)

Inomhus
 Kulstötning – 20,21 m (Belgrad, 18 mars 2022) ,

Källor

Noter

Amerikanska kulstötare
Världsmästare i kulstötning
Amerikanska mästare i friidrott
Födda 1994
Levande personer
Kvinnor
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Idrottare från New Mexico
Personer från Los Alamos